Forest Hills to nazwa części nowojorskiej dzielnicy Queens, na kortach której w latach 1968–1978 rozgrywany był wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open; urodził się tam Hank Azaria.

Miejscowości w USA:
 Forest Hills – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Forest Hills – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Forest Hills – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
 Forest Hills – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Forest Hills – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Davidson